Formoso ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Formoso (Goiás), Gemeinde in Brasilien
 Formoso (Minas Gerais), Gemeinde in Brasilien
 Formoso do Araguaia, Gemeinde in Brasilien
 Formoso (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten